Isabel de França (1225–1269) — ou Santa Isabel de França; filha do rei Luís VIII e de Branca de Castela
Isabel da França, Rainha da Inglaterra (1292–1358) — filha de Filipe IV de França e esposa de Eduardo II de Inglaterra
Isabel de França, Rainha de Navarra (1242–1271) — filha de Luís IX de França e esposa de Teobaldo II de Navarra
Isabel de Valois, rainha de Inglaterra (1389–1409) — filha de Carlos VI de França e esposa de Ricardo II de Inglaterra
Isabel de Bourbon, Rainha da Espanha (1602–1644) — filha de Henrique IV de França, esposa de Filipe IV de Espanha (III de Portugal)
Luísa Isabel de França, Duquesa de Parma — filha de Luís XV de França, esposa de Filipe I de Parma
Isabel de França (1764–1794) — filha de Luís, Delfim da França e de Maria Josefa de Saxônia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história